O Valorant Champions de 2021 foi um torneio de esporte eletrônico para o jogo de tiro em primeira pessoa Valorant. Essa foi a primeira edição do Valorant Champions, o evento de coroação do Valorant Champions Tour, uma série internacional e anual de torneios organizada pela desenvolvedora do jogo Riot Games. O torneio foi realizado de 1 a 12 de dezembro em Berlim, Alemanha. Dezesseis equipes se classificaram para o torneio com base em seus resultados por meio do Valorant Masters: Stage 3, a classificação regional de pontos de circuito no ano e as qualificatórias regionais do Last Chance Qualifier.

"Die For You" foi a música tema do torneio, em colaboração com Grabbitz, enquanto Zedd e Dabin produziram suas próprias versões remixadas da música tema.

Acend ganhou o campeonato mundial de Valorant depois de derrotar a Gambit Esports nas finais por um placar de 3–2.

Equipes classificadas 
Ao todo, 16 equipes se classificaram para o Champions. O vencedor do Stage 3 Masters se classificou automaticamente para o evento, 11 equipes se classificaram por pontos de circuito regional e quatro equipes se classificaram por meio do Last Chance Qualifier.

Local 
Berlim foi a cidade escolhida para sediar a competição. A fase de grupos foi realizada no Marlene-Dietrich-Halle, enquanto as semifinais e a final foram realizadas no Verti Music Hall.

Fase de grupos 
A fase de grupos decorreu de 1 a 7 de dezembro. Os grupos foram decididos com base nas conquistas das equipes em competições do Valorant Challengers e Valorant Masters, os pontos de circuito e a força estimada para cada região. As duas melhores equipes de cada grupo avançaram para a próxima fase.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Eliminatórias 
A fase eliminatória começou em 8 de dezembro, culminando nas finais em 12 de dezembro. Oito equipes foram sorteadas em uma única chave de eliminação. A equipe seed 1 de cada grupo foi sorteada contra a equipe seed 2 de um grupo diferente. As equipes do mesmo grupo estavam em lados opostos da chave, o que significa que poderiam jogar entre si até as finais. A fase eliminatória consistiu em uma chave de eliminação única. Todas as partidas foram em melhor de três, exceto as finais, que foram em melhor de cinco.

Esquema

Classificação final 

Competições de Valorant